Mallorquina puede referirse a:
 El gentilicio femenino de Mallorca.
 Al asno mallorquín.
 La Mallorquina - Una de las pastelerías centenarias de Madrid en la Puerta del Sol.
 Unió Mallorquina partido político.
 La ventana mallorquina.
 Mallorquina (raza bovina), raza bovina.